Boteni se poate referi la:
 Localități din România:
 Boteni, Argeș, reședința comunei cu același nume
 Boteni, Cluj
 Boteni, Dâmbovița
 Boteni, Ialomița